Хлопово — название населённых пунктов:

Россия 
 Хлопово — прежнее название деревни Бегичево в Эртильском районе Воронежской области.
 Хлопово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Хлопово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Хлопово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Хлопово — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Хлопово — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Хлопово — деревня в Новомосковском районе Тульской области.